Die BDO World Trophy 2019 war die insgesamt 6. Ausgabe des von der BDO durchgeführten Darts-Major-Events, welches vom 30. August bis zum 1. September 2019 in der King George's Hall in Blackburn (England) ausgetragen wurde.

Als Titelverteidiger gingen Glen Durrant bei den Herren und Fallon Sherrock bei den Damen in das Turnier. Sherrock scheiterte bereits in der 1. Runde des Damen-Turniers an Mikuru Suzuki. Den Titel holte sich am Ende Lisa Ashton. Durrant nahm nach seinem Wechsel zur PDC nicht mehr am Wettbewerb teil. Der Titel bei den Herren ging am Ende an Jim Williams.

Männer

Format & Qualifikation 
32 Spieler nahmen an dem Turnier teil. Über die Rangliste der BDO qualifizierten sich die 20 besten Spieler. Ergänzt wurde das Teilnehmerfeld durch den Sieger des Winmau World Master, sieben regionale Qualifikanten sowie die vier Sieger eines Qualifikationsturnieres. Die 16 besten Spieler der Weltrangliste waren für die erste Runde gesetzt. Die restlichen Spieler wurden den anderen Spielern zugelost.

Das Turnier wurde im K.-o.-System ausgetragen. Die ersten zwei Runden wurden im Modus Best of 9 legs und das Viertelfinale im Modus Best of 11 legs ausgetragen. Für das Gewinnen des Halbfinals waren anschließend 13 legs notwendig, während im Finale im Best of 15 legs-Modus gespielt wurde.

Teilnehmer 
Top 16 der BDO-Rangliste

Platz 17-20 der BDO-Rangliste
<li value=17>  Nick Kenny
  Martijn Kleermaker
  Daniel Day
  Wes Newton

Gewinner des World Masters
  Adam Smith-Neale
Regionale Qualifikanten
  Joe Chaney
  Roger Janssen
  Mark McGrath
  Sebastian Steyer
  Paul Hogan
  Brian Løkken
  Justin Thompson
Play-Off Qualifikanten
  Scott Taylor
  Martin Adams
  Carl Hamilton
  John Scott

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 34.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Ergebnisse

Frauen

Format & Qualifikation 
Am Damenturnier nehmen wie in den vergangenen Jahren 16 Akteure teil. Teilnahmeberechtigt sind die 14 bestplatzierten Spielerinnen im BDO Invitation Table. Hinzu kommen zwei weitere Spielerinnen, die zuvor ein Qualifikationsturnier durchliefen. Alle Spielerinnen starten in der 1. Runde, in welcher die acht im BDO Invitation Table bestplatzierten Darter gesetzt sind und die restlichen Akteure zugelost bekommen.

In Runde 1 und im Viertelfinale wurden im Modus Best of 7 legs gespielt. Das Halbfinale wurde im Modus Best of 9 legs und das Finale im Modus Best of 11 legs bestritten.

Teilnehmerinnen 
Top 8 der BDO-Weltrangliste:

Platz 9-14 der BDO-Weltrangliste
<li value=9>  Maria O'Brien
  Casey Gallagher
  Sharon Prins
  Paula Jacklin
  Corrine Hammond
  Mikuru Suzuki

Sieger des Qualifikationsturniers
  Priscilla Steenbergen
  Kirsty Hutchinson

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 13.500 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmerinnen wie folgt:

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

Dartwettbewerb in England
Dartveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Blackburn
BDO World Trophy